Майкл Виктор Роберт Стедман (, род. 13 октября 1962) — новозеландский шахматист, мастер ФИДЕ.

Чемпион Новой Зеландии 2012 и 2016 гг. (8—12 с А. Кулашко и др.; участники, занявшие более высокие места, выступали вне конкурса). Чемпион Новой Зеландии по рапиду 2008 (1—2 с Р. У. Смитом) и 2018 гг. Чемпион острова Северный 2018 и 2019 гг.

В составе сборной Новой Зеландии участник трёх шахматных олимпиад (2006, 2010 и 2012 гг.).

Представлял Новую Зеландию в чемпионатах Океании. В 2009 г. участвовал в большом дележе 2-го места.

Участник чемпионата Великобритании 2001 г.

Сын Мэтью Стедман (2004 г.р.) также играет в шахматы.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Стедмана в базе Chessgames
 Личная карточка М. Стедмана на сайте 365Chess

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам